Nais — рід малощетинкових кільчастих червів родини Naididae.

Класифікація 
 Nais alpina Sperber, 1948
 Nais barbata Mueller, 1773
 Nais behningi Michaelsen, 1923
 Nais borutzkii Sokolskaja, 1964
 Nais bretscheri Michaelsen, 1899
 Nais communis Piquet, 1906
 Nais elinguis Mueller, 1773
 Nais kisui Sato, Ohtaka & Timm, 2009
 Nais magnaseta Harman, 1973
 Nais pardalis Piquet, 1906
 Nais pseudobtusa Piquet, 1906
 Nais simplex Piquet, 1906
 Nais variabilis Piquet, 1906

Посилання 
 Erséus, C.; Healy, B.M. (2001). Oligochaeta, in: Costello, M.J. et al. (Ed.) (2001). European register of marine species: a check-list of the marine species in Europe and a bibliography of guides to their identification. Collection Patrimoines Naturels, 50: pp. 231–234

Гаплотаксиди
Роди кільчастих червів